Sousse (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Sousse (stad), de hoofdstad van het gouvernement